Dolf Wong Lun Hing, Nederlands beeldhouwer
Frans Wong Lun Hing, Nederlands arts
Jos Wong Lun Hing, Nederlands beeldhouwer